Labrador steht für:

 Labrador Retriever, Hunderasse
 Labrador (Film), dänischer Spielfilm aus dem Jahr 2011
 Labrador Records, schwedisches Plattenlabel
 Labrador dunkel und Labrador hell, Natursteinsorten, siehe Larvikit

geographische Objekte:
 Labrador (Kanada), Teil der Provinz Neufundland und Labrador, Kanada
 Labrador City, Ort in Neufundland und Labrador, Kanada
 Labrador-Halbinsel, Halbinsel in Kanada
 Labrador (Pangasinan), Stadtgemeinde in der Provinz Pangasinan, Philippinen 

Labrador ist der Beiname oder Familienname folgender Personen:
 San Isidro Labrador (um 1070–1130), spanischer Heiliger, siehe Isidor von Madrid
 Juan Fernández el Labrador († 1657), spanischer Stilllebenmaler
 Pedro Gómez Labrador (1772–1850), spanischer Aristokrat und Diplomat
 Raúl Labrador (* 1967), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Labradorit
 Lavrador